Ка́рп Саве́льевич Домба́ев (; , Царицын — 28 марта 2000, Москва) — армянский скрипач и музыкальный педагог. Родился в Царицыне, по национальности армянин. Брат Григория Домбаева. Карпа Савельевича считают отцом скрипичной школы Армении.

Биография 
Учился в Ростове-на-Дону у Ильи Зелихмана, затем в его же классе в Ленинградской консерватории, окончил в 1937 г. Московскую консерваторию по классу Бориса Сибора.

С 1940 г. преподавал в Ереванской консерватории имени Комитаса, с 1954 г. профессор. Некоторые называют его «основателем армянской скрипичной школы».

Одновременно в 1963—1971 гг. преподавал и в Бакинской консерватории имени Гаджибекова. Среди учеников Домбаева — композиторы Фарханг Гусейнов и Гагик Овунц, скрипачи Рубен Агаронян, Жан Тер-Меркерян и Анаит Цицикян, музыкальный педагог Пётр Айказян.

Перелагал для скрипки и фортепиано сочинения армянских композиторов.

Заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1957). В 1997 г. награждён орденом Святого Месропа Маштоца.

Источники

Литература 
 Армен Будагян. Карп Савельевич Домбаев. — : Анаит, 1996. — 70 с.

Скрипачи СССР
Скрипачи России
Скрипачи Армении
Академические музыканты России
Академические музыканты Армении
Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Ереванской консерватории
Преподаватели Бакинской консерватории
Заслуженные деятели искусств Армянской ССР